Fußball-Bundesliga 2003/2004  vanns av Werder Bremen före Bayern München och Bayer Leverkusen.

Serien avgjorde i den 32:a omgången då serieledande Werder Bremen bortaslog andraplacerade Bayern München med 3–1 för att skaffa sig en ointaglig ledning på 9 poäng. Bremen förlorade därefter sina två sista matcher vilket dock inte var av någon betydelse.

Poängtabell

Källor

Noter 

2003 i Tyskland
2004 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2003/2004
2003/2004